Le dollar Sacagawea est, avec la série du dollar présidentiel, l'une des deux pièces de monnaie d'un dollar aux États-Unis. Cette pièce a été frappée pour la première fois par la Monnaie des États-Unis en 2000 et représente la femme shoshone Sacagawea, un membre de l'expédition Lewis et Clark, portant son fils Jean-Baptiste Charbonneau. Depuis 2009, le revers est modifié chaque année et rend hommage aux contributions des Amérindiens à l'histoire des États-Unis.

Caractéristiques physiques 
Les pièces sont faites de cuivre pur avec un revêtement de laiton manganèse. Contrairement à la plupart des autres pièces de monnaie, l'alliage extérieur a tendance à se ternir lorsqu'elles sont en circulation, comme c'est le cas avec la plupart des cuivres. Si certains considèrent que le noircissement est indésirable, la Monnaie des États-Unis suggère que l'effet terni inégal donne aux pièces une finition antique et une profondeur à la représentation de Sacagawea et de son enfant.

Première pièce courante 
En 2000, les autorités américaines cherchent à remplacer le billet d'un dollar par une pièce, moins chère à la production. Les tentatives précédentes avaient été rejetées par le public. L'US Mint lance donc une pièce portant sur l'avers l'effigie de Sacagawea, guide et interprète de l'expédition Lewis et Clark portant, sur son dos, son fils Jean-Baptiste Charbonneau. À l'avers, on retrouve l'aigle américain.

Portrait de Sacagewea 

À l'origine, comme il n'y a aucun portrait connu de Sacagawea, le comité qui l'avait choisie pour la pièce spécifiée voulait une femme amérindienne inspirée par Sacagawea. Cela a également aidé à convaincre les membres du comité qui auraient préféré le traditionnel « Liberty » des anciennes pièces des États-Unis, d'autant plus que le cent « Indian Head » avait également représenté la liberté. Toutefois, les arguments des détracteurs ont faibli pendant le concours de conception, étant donné que les concepteurs se sont concentrés sur l'histoire de Sacagawea.

L'artiste qui a conçu la pièce, Glenna Goodacre, a pris une jeune femme Shoshone, appelée Randy'L He-dow Teton, comme représentation figurative de la jeune Sacagawea.

Design de la pièce courante

Série 
En 2007, le Congrès des États-Unis autorise l'émission, à partir de 2009, d'une série commémorant l'apport de la communauté amérindienne à l'histoire des États-Unis, à raison d'une pièce par an, en parallèle à l'émission de pièces de 1 dollar commémorant les Présidents des États-Unis. L'avers portera toujours l'effigie de Sacagewea. Seule la date sera déplacée sur la tranche.

Tranche

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Voir la pièce : Avers / Revers
  Site officiel

Bibliographie 
 
 

Sacagawea
Symbole des États-Unis
Expédition Lewis et Clark